Гу́стаф ван И́мхофф (, известен также как Гус ван И́мхофф, ; ) — нидерландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Нидерландов участник  (заняли седьмое место) и восьми  (лучший результат — шестое место в ). В составе мужской сборной ветеранов Нидерландов участник двух  (лучший результат — девятое место в ).

Играл в основном на позициях второго и третьего, несколько раз был скипом команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов